ФК «Люберцы» — российский футбольный клуб из города Люберцы (Московская область). Основан в 1929 году.

История названий 
 1929—1945 — «Сельмаш»
 1946—1949 — «Трактор»
 1950—1957, 1963—2002, 2004—2008, 2010, 2014 — «Торпедо»
 1958—1962 — «Труд»
 2003 — «Люберцы-Коренево»
 2009 — «Торпедо-Зенит» (Люберецкий район)
 2011—2013, с 2015 — «Люберцы»

История клуба

«Сельмаш», «Трактор», «Труд», «Торпедо»

«Торпедо», «Торпедо-Зенит», «Люберцы» 

История создания нынешней команды берет свое начало с 2008 года.

«Торпедо» выступало на первенство Люберецкого района. Весной 2008 года в городе было решено воссоздать мужскую команду «Торпедо» и заявить ее в первенство Подмосковья среди команд второй группы.

Первый сезон команда завершила на третьем месте, а уже через год играла в высшей группе областного чемпионата, где под названием «Торпедо-Зенит» Люберецкий район в финальном турнире заняла четвертое место.

В 2010 году ФК «Торпедо» Люберцы представлял город уже в первенстве России среди коллективов Любительской футбольной лиги (группа «Б») — второе место среди 18 участников.

В сезоне 2011 года коллектив стал играть под названием ФК «Люберцы» (Люберецкий район). В 2012 году, когда турнир проводился в один круг, ФК «Люберцы» заняли третье место, пропустив вперед себя ФК «Коломна» и «Спарту» Щелково. Президентом люберецкого клуба в тот момент был Игорь Валерьевич Коханый. Покинул клуб и вновь стал президентом в 2015 году, когда клуб выиграл первенство России среди команд третьего дивизиона, Кубок третьего дивизиона (все — зона «Московская область»), а в ноябре победил в финальном турнире лучших любительских команд России, что проходил в городе Сочи.

В 2018 году клуб стал чемпионом и обладателем Кубка России по футболу III дивизиона, зоны Московская область.

История эмблемы 
Так менялась эмблема ФК «Люберцы».

Главные тренеры 
 2010—2011 — Соловьёв Алексей Владимирович
 2011—2015 — Кудряшов Дмитрий Владимирович
 2016—2018 — Антонов Александр Анатольевич
 2019—2019 — Курюкин Василий Анатольевич
 2020- — Курочкин Кирилл Андреевич

Результаты

Чемпионаты

Кубки 

Примечание. * В 1/16 финала победа в доп.время 2:0. В полуфинале — победа по пенальти. Учтено основное время.

Известные игроки 

  Вячеслав Данилин
  Валерий Лихобабенко
  Алексей Петрушин
  Александр Панов
  Александр Пшеничников
  Артём Стёжка
  Артём Варакин
  Константин Таланцев
  Владимир Шафранский
  Никита Баженов
  Алексей Зуев
  Алексей Леонов
  Дмитрий Хлестов

Примечания

См. также 
 ФК «Торгмаш» (Люберцы)

Ссылки 
 Федерация футбола Московской области
 Статистика на сайте КЛИСФ
  («Торпедо» Люберцы)
  (с 2008: «Торпедо» Люберецкий район, «Торпедо-Зенит», «Люберцы»)

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Московской области
Спортивные клубы Люберец